Bombardowanie Libanu (lipiec 1981) – szereg bombardowań wykonanych 17 lipca 1981 r., przez Izraelskie Siły Powietrzne na Organizacje Wyzwolenia Palestyny na obszarze Libanu, głównie w Bejrucie i w południowej części państwa. Atak był odpowiedzią na kilka palestyńskich ataków rakietowych na północy Izraela, podczas wojny domowej w Libanie. 

Bombardowania przyczyniły się do zniszczenia, lub do poważnego uszkodzenia budynków, mostów i infrastruktury transportowej. Według libańskich i palestyńskich raportów zginęło od 123 do 300 osób, a ponad 550 osób zostało rannych. Izrael obiecał, że nie zaprzesta atakowania Organizacji Wyzwolenia Palestyny, dopóki ta nie przestanie strzelać rakietami na terytorium Izraela i w izraelskie wojsko, podczas gdy Organizacja Wyzwolenia Palestyny powiedziała, że bombardowania nie pozostaną bezkarne.

Bombardowanie Bejrutu 
Bombardowanie Bejrutu trwało od 20 do 30 minut, głównie ataki były na muzułmańskie dzielnice miasta, takie jak Rue Baghadi na zachodzie miasta. Izraelskie samoloty zburzyły siedmioosobowy budynek mieszkalny, a inne 5 pobliskich budynków zostało poważnie uszkodzonych. Izrael w tej sprawie wypowiedział się, iż operacja była ukierunkowana na kwaterę główną lidera Palestyńskiej Organizacji Wyzwolenia, Jasira Arafata, oraz ugrupowania Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny. 

Oprócz stolicy, zaatakowane zostało także portowe miasto Sydon, jak i obozy dla palestyńskich uchodźców w Sabra i Szatili.

Zobacz też 
 Wojna libańska
 Oblężenie Bejrutu 
 Masakra w Sabrze i Szatili

Przypisy 

Libańska wojna domowa
1981 w Libanie
Konflikt izraelsko-arabski